Philémon et Baucis steht für:

 Philémon et Baucis (La Fontaine), Fabel von Jean de La Fontaine (1693)
 Philémon et Baucis (Gossec), Ballett von François-Joseph Gossec (1775)
 Philémon et Baucis (Gounod), Opéra-comique von Charles Gounod (1860)

Siehe auch

 Philemon und Baucis